Miejsca:
 Amazonas – departament w Kolumbii
 Amazonas – stan w Brazylii
 Amazonas – region w Peru
 Amazonas – stan w Wenezueli
Technika:
 Amazonas 4A – satelita komunikacyjny
 „Amazonas” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 „Amazonas” – brazylijski niszczyciel typu Acre z okresu „zimnej wojny”
 „Amazonas” (S-16) – brazylijski okręt podwodny typu Balao z okresu „zimnej wojny”, służący wcześniej w US Navy jako USS „Greenfish” (SS-351)
 Okręty patrolowe typu Amazonas – typ brazylijskich okrętów patrolowych z początku XXI wieku
Zobacz też:
 Amazonka